House of cards betyder korthus på engelsk.

House of cards kan også have følgende betydninger:

TV 
 House of Cards (britisk tv-serie), en tv-miniserie fra 1990 produceret af BBC baseret på Michael Dobbs' roman
 House of Cards (amerikansk tv-serie), en tv-serie fra 2013- produceret af Netflix baseret på Dobbs' roman og BBC's miniserie
 House of Cards, en episode i tv-serien Yes, Dear fra 2003
 "House of Cards", en episode af Law & Order

Film 
 House of Cards, en film fra 1917 af Alice Guy-Blaché
 House of Cards (film fra 1968), en film med George Peppard, Inger Stevens and Orson Welles
 House of Cards (film fra 1993), en film med Kathleen Turner and Tommy Lee Jones
 House of Cards (2013 film), en film med Benjamin Alldridge, Daniel Cason, Ian Chinsee

Litteratur 
 House of Cards (roman), en roman fra 1989 af Michael Dobbs

Musik 
 House of Cards (album), et album fra 2001 med Saga
 "House of Cards" (Radiohead sang) (2007)
 "House of Cards" (Madina Lake sang) (2007)
 "House of Cards", en sang af The Seekers
 "House of Cards", en sang fra 1994 af Mary Chapin Carpenter fra Stones in the Road
 "House of Cards", en sang fra 1975 med Elton John
 "Houses of Cards", en sang fra 2000 med Zeromancer fra Clone Your Lover
 "House of Cards", en sang af The Cooper Temple Clause
 "House of Cards", en sang af Gang Gajang
 "House of Cards", en sang af James Reyne

Other uses 
 House of Cards, et spil konstrueret af Charles og Ray Eames